Таран може да се отнася за някое от следните понятия.
 таран – древно обсадно бойно средство
 танков таран - вид тактически бой с танк
 въздушен таран – вид въздушен бой
 морски таран – вид морски бой